Torrelles de Foix, municipalité dans la comarca de Alt Penedès
Torrelles de Llobregat, municipalité dans la comarca de Baix Llobregat